Калининск — название населённых пунктов.

Топоним

Белоруссия 
 Калининск — деревня в Узденском районе, Минской области.

Молдавия 
 Калининск — название молдавского города Купчинь в советское время.

Россия 
 Калининск — город в Саратовской области, административный центр Калининского района .
 Калининск — посёлок в городском округе Кедровый, Томской области.

См. также 
 Калинин
 Калинина
 Калининка
 Калинино
 Калининская
 Калининский
 Калининское